Vlakhina är en bergskedja i Nordmakedonien, på gränsen till Bulgarien. Den ligger i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Skopje.

I omgivningarna runt Vlakhina växer i huvudsak blandskog. Runt Vlakhina är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Nordmakedonien
Berg i Nordmakedonien 1000 meter över havet eller högre